Crataegus × aberrans, hibridna vrsta iz roda Glogova (Crataegus)

Izvor: Glog http://www.plantea.com.hr/glog

Izvori 

Maleae